The Fosters é uma série de drama da televisão Americana, originalmente emitida pela ABC Family. A série foi ao ar pela primeira vez, dia 3 de junho de 2013. A história narra a vida de uma família formada por duas mães, Stef (Teri Polo, de Man Up) e Lena (Sherri Saum, de Rescue Me), que sustentam filhos biológicos e adotados, sendo que estes representam diferentes etnias. Stef é uma policial que foi casada com seu colega Mike (Danny Nucci, de The Booth at the End), com quem teve um filho, Brandon (David Lambert, de Aaron Stone). Agora divorciada, ela vive com Lena, a vice-diretora de uma escola.Quando Lena conhece Callie (Maia Mitchell), uma adolescente problemática, ela decide acolher a menina, levando-a para viver com sua já numerosa família. Enquanto a presença de Callie provoca problemas de relacionamentos, a jovem preocupa-se unicamente em resgatar seu irmão de treze anos (Hayden Byerly) que vive em um lar adotivo onde sofre maus tratos.

Resumo

Episódios

1ª temporada (2013–2014)

2ª temporada (2014–2015)

4.ª Temporada (2016-17)

<onlyinclude>

5.ª Temporada (2017–18) 

<onlyinclude>

Webisódios

The Fosters: Girls United
Durante o início da segunda parte da primeira Temporada de The Fosters, uma web-série de cinco episódios chamada The Fosters: Girls United esteve confirmada pela ABC Family. Protagoniza Maia Mitchell, Daffany Clark, Cherinda Kincherlow, Annamarie Kenoyer, Alicia Sixtos, Hayley Kiyoko,e Angela Gibbs. Girls United estreou na conta do YouTube oficial da ABC Family em 3 de fevereiro de 2014.

Fosters